Дувакин — фамилия; имеет женскую форму Дувакина.
 Дувакин, Виктор Дмитриевич (1909—1982) — русский советский литературовед, филолог, архивист, педагог.
 Дувакин, Сергей Тимофеевич (род. 1928) — хозяйственный, партийный, советский руководитель, общественный деятель.